Сан-Францисский мирный договор — договор между частью стран антигитлеровской коалиции и Японией. Был подписан в Сан-Франциско 8 сентября 1951 года. Договор прекратил состояние войны между подписавшими его союзниками и Японией, закрепил порядок выплаты репараций союзникам и компенсаций пострадавшим от японской агрессии странам. Представители Советского Союза, Чехословакии и Польши, участвовавшие в конференции, отказались его подписать. Глава советской делегации, первый заместитель министра иностранных дел СССР А. А. Громыко расценил договор как сепаратный мир и сделал упор на то, что на конференцию не пригласили представителей КНР, и в тексте договора не закреплены территориальные права Китая на Тайвань, Пескадорские и Парасельские острова, а также суверенитет СССР над Южным Сахалином и Курильскими островами.

При обсуждении Договора в сенате США была принята односторонняя резолюция, содержавшая оговорку, что условия Договора не будут означать признание за СССР каких бы то ни было прав или претензий на территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 года, которые наносили бы ущерб правам и правооснованиям Японии на эти территории, равно как не будут признаваться какие бы то ни было положения в пользу СССР в отношении Японии, содержащиеся в Ялтинском соглашении.

По условиям Сан-Францисского мирного договора, Япония признавала утрату своего суверенитета над Тайванем и Пескадорскими островами, Парасельскими островами и островами Спратли, над Кореей, отказалась от «всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года».

Политический статус Тайваня 

Ни Китайская Республика (Тайвань), ни Китайская Народная Республика не были приглашены на мирную конференцию в Сан-Франциско и не были участниками Сан-Францисского договора.

Примечания

Ссылки 

 Treaty of Peace with Japan Signed at San Francisco on 8 September 1951
 Chihiro Hosoya, «The Road to San Francisco: The Shaping of American Policy on the Japanese Peace Treaty» The Japanese Journal of American Studies 1(1981) pp. 87-117

Американо-японские отношения
Международные договоры Австралии
Международные договоры Аргентины
Международные договоры Бельгии
Международные договоры Бразилии
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Греции
Международные договоры Ирана
Международные договоры Кубы
Международные договоры Нидерландов
Международные договоры Норвегии
Международные договоры США
Международные договоры Турции
Международные договоры Франции
Международные договоры Японии
Мирные договоры XX века
Проблема принадлежности южных Курильских островов
События 8 сентября
Сентябрь 1951 года
1951 год в Калифорнии
История Сан-Франциско